Kolarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Kolarczyk (1906–1964), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Thomas Kolarczyk (* ≈1990), deutscher Jazzmusiker